

Patronyme
 Allison Crowe (1981-), auteur-compositeur canadienne ;
 Cameron Crowe (1957-), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Catherine Crowe (ca 1803-1876), femme de lettres anglaise ;
 Charles Crowe (1867-1953), tireur sportif canadien ;
 Frank Crowe (1882–1946), ingénieur américain ;
 
 J. D. Crowe (1937-2021), banjoïste américain ;
 Jason Crowe (1978-), footballeur anglais ;
 
 Phil Crowe (1970-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Russell Crowe (1964-), acteur néo-zélandais ;
 Sylvia Crowe (1901-1997), architecte paysagiste anglaise ;
 Trevor Crowe (1983-), joueur américain de baseball.

Toponyme
 Rivière Crowe, Ontario, Canada